Мушагата (Вила-Нова-ди-Фош-Коа) — район в Португалии, входит в округ Гуарда. 
 Мушагата (Форнуш-де-Алгодреш) — район в Португалии, входит в округ Гуарда.